Шалóм алéйхем ( — «мир вам») — традиционная песня (пиют), которую иудеи поют каждый вечер пятницы после молитвы в синагоге и возвращения домой. Она обозначает наступление шаббата и приветствует ангелов, которые провожают человека домой после пятничной молитвы в синагоге.

История 
Текст песни был написан каббалистами Цфата в конце XVI — начале XVII века. Впервые он был напечатан в книге «Tikkune Shabbat», изданной в Праге в 1641 году.

Текст 
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת‏‏ מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן / מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן / מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
בָּרְכוּנִי לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכִי עֶלְיוֹן / מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
בְּשִבְתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכִי עֶלְיוֹן / מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
צֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכִי עֶלְיוֹן / מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

В ашеназских общинах четвёртую строку не произносят.

Примечания

Ссылки 
 https://vaikra.com/5245-shalom-aleykhem-angely.html
 "Шалом Алейхем Малахей а Шалом" - как звучит эта песня
 Recordings of four tunes to Shalom Aleichem

Еврейская мистика
Еврейские молитвы и благословения
Шаббат
Еврейские песни
Слова и фразы на иврите